

Високогорний — селище міського типу, Ванінський район, Хабаровський край
 Високогорний — селище, Кисловодський міський округ, Ставропольський край

 Високогорний — колишній сільський населений пункт, Світлинський район, Оренбурзька область